Questo mio folle cuore (My Foolish Heart) – film del 1949 diretto da Mark Robson
My Foolish Heart – brano musicale di Victor Young e Ned Washington, presente nella colonna sonora del film
My Foolish Heart – album di Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette del 2007